Берлянд — єврейське прізвище.

 Берлянд Ірина Юхимівна (1957) — психолог.
 Берлянд Хаїм Лейбович (1923, Сквира) — математик.

Єврейські прізвища